Эта статья о носителях фамилии. О дворянском роде см. Фёдоровы.
Фёдоров (),  () — русская и украинская фамилия, образованная от имени Фёдор. В Списке общерусских фамилий занимает 21-е место.

Фёдоров

А 
 
 Фёдоров, Александр Алексеевич (1923—1999) — советский юрист, руководитель прокуратуры, заслуженный юрист РСФСР.
 
 Фёдоров, Альберт Андреевич (1926—2017) — основатель Новокузнецкого планетария, почётный гражданин города Новокузнецка.
 Фёдоров, Альфред Павлович (1935—2001) — советский футболист, тренер.
 
 
 Фёдоров, Антон Борисович (род. 1976) — российский художник-иллюстратор.
 
 Фёдоров, Артемий Фёдорович (1901—1965) — советский военный деятель и дипломат.
 Фёдоров, Артём Анатольевич (род. 1984) — российский футболист, вратарь.
 Фёдоров, Артур Николаевич (род. 1969) — советский и советский хоккеист с мячом, тренер.
 Фёдоров, Артур Николаевич (род. 1990) — российский футбольный судья.
 Фёдоров, Афанасий Игнатьевич (1926—1959) — якутский советский писатель.

Б

В 
 Фёдоров, Вадим Дмитриевич (1934—2015) — советский и российский эколог-гидробиолог.
 
 
 
 Фёдоров, Вениамин Яковлевич (1828—1897) — тайный советник, председатель московского цензурного комитета.
 
 Фёдоров, Виля Александрович (1925—2007) — советский сценарист, участник Великой Отечественной войны.
 Фёдоров, Владилен Николаевич (1924—2003) — советский разведчик.
 
 
 Фёдоров, Всеволод Тихонович (1902—1989) — начальник ГУШосДор НКВД СССР, генерал-майор технических войск.

Г 
 
 
 Фёдоров, Герман Васильевич (1886—1976) — советский художник и педагог.

Д 
 Фёдоров, Даниил Юрьевич (род. 1979) — российский художник.
 Фёдоров, Денис Сергеевич (род. 1979) — украинский футболист.

Е

И 
 
 
 
 Фёдоров, Иннокентий Васильевич (более известен как Омулевский; 1836—1883) — российский писатель.
 Фёдоров, Иоанн (ум. 1941) — иерей, священномученик, местночтимый святой УПЦ.

Й 
 Фёдоров, Йоанна (род. 1989) — польская молотобойка.

К

Л

М 
 
 Фёдоров, Митрофан Семёнович (1870—1942) — российский и советский художник, педагог.
 
 Фёдоров, Мирон Янович (род. 1985) — английский и российский хип-хоп исполнитель.

Н

О

П

Р 
 Фёдоров, Ревель Фёдорович (1929—2022) — советский и российский живописец и график.

С 
 Фёдоров, Святослав Николаевич (1927—2000) — советский и российский врач-офтальмолог, предприниматель, политик.
 
 
 Фёдоров, Станислав Васильевич (1937—2022) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2007), почётный член РАХ (2013).
 Фёдоров, Станислав Владимирович (1968—2020) — российский спортсмен-воздухоплаватель, конструктор воздухоплавательных аппаратов.
 Фёдоров, Степан Валерьевич (род. 1987) — российский спортсмен-саночник.

Т 
 Фёдоров, Тимофей Васильевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.

Ф 
 
 Фёдоров, Филипп (ум. 1795) — кошевой атаман запорожского казачества.

Э 
 Фёдоров, Эмиль Артурович (род. 1996) — финский хоккеист с мячом.

Ю

Я 
 Фёдоров, Яков Дмитриевич (1840—1903) — генерал-лейтенант, Самаркандский губернатор.



Составные фамилии 
 Фёдоров-Вишняков, Виктор Сергеевич (1941—2019) — советский и российский актёр.
 
 Фёдоров-Керченский, Иван Пантелеймонович (1853—после 1916) — русский художник-маринист.
 Фёдоров-Челяднин, Иван Петрович (? — 1568) — боярин, воевода на службе у русского царя Ивана IV Грозного.
 Фёдоров-Чмыхов, Евстафий Савельевич (1861—1888) — российский журналист.

 Фёдорова-Гаврилюк, Александра Евгеньевна (1936—1998) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Патякина-Фёдорова, Ольга Кирилловна (1925—2004) — профессор, советский и российский хирург.

Другое 
 Фёдоров — лунный кратер.
 Иван Фёдоров — художественный фильм режиссёра Юрия Сорокина.
 Академик Фёдоров — российское научно-исследовательское судно.

См. также 
 Фёдоровы — о дворянских родах
 Сёстры Фёдоровы

Примечания